

Letteratura
La donna di Avalon (Uther) – romanzo di Jack Whyte del 2001

Onomastica
Uther  – nome proprio di persona maschile

Personaggi fittizi
Uther Pendragon  – personaggio del ciclo arturiano
Uther l'Araldo della Luce  – personaggio della serie Warcraft
Üter Zörker  – personaggio della serie animata I Simpson